Seize-Février ou XVI-Février ou 16-Février, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

16 février,  jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Les noms de voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En Algérie,

 Le  : Représailles françaises contre la population d'Ammi Moussa, à la suite d'un attentat le 6 février précédent, pendant la Guerre d'Algérie.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langues étrangères 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 16 de Febrero » ou « Dieciseis de Febrero »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 16 de Febrero », à Manzanillo, dans l'État de Colima.

Œuvres artistiques

Références et localisations

Références 

Néant

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
16